Ocozias pode ser:

 Ocozias ou Acazias - 8º rei de Israel
 Ocozias ou Acazias - 6º rei de Judá

Desambiguação